Dillon (Carolina del Sud)
 Dillon (Colorado)
 Dillon (Montana)
 Dillon Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Jane Dillon (Manchester, 1943), dissenyadora britànica 
 Matt Dillon (1964), actor estatunidenc